Distretto di Ėrdėnėbulgan – distretto della provincia dell'Arhangaj
 Distretto di Ėrdėnėbulgan – distretto della provincia del Hôvsgôl